Шотландский Премьер Дивизион 1992/1993 () — 96-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 1 августа 1992 года и закончился 15 мая 1993 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионат Шотландии на statto.com 
 Чемпионат Шотландии на rsssf.com

1992/1993
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1992 году
Спорт в Шотландии в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993